Death on a Bitch — другий студійний альбом американського репера Мессі Марва, виданий 26 жовтня 1999 р. лейблами Mega Entertainment та Marvelous Records. Виконавчий продюсер: Містер Бенкс.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 1999
Альбоми Мессі Марва